Groder ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Groder (* 1953), US-amerikanischer Jazztrompeter und Komponist
 Virgil Groder (1856–1924), österreichischer Maler